Německá politička Angela Merkelová byla kancléřkou čtyř německých spolkových vlád:

 První vláda Angely Merkelové (22. listopadu 2005 – 28. října 2009)
 Druhá vláda Angely Merkelové (28. října 2009 – 17. prosince 2013)
 Třetí vláda Angely Merkelové (17. prosince 2013 – 14. března 2018)
 Čtvrtá vláda Angely Merkelové (od 14. března 2018 – 8. prosince 2021)